Sputnik (, "compagno di viaggio") può riferirsi a:

Astronautica 
 Programma Sputnik – programma spaziale sovietico

 Sputnik 1
 Sputnik 2
 Sputnik 3
 Sputnik 4 (Korabl Sputnik 1)
 Sputnik 5 (Korabl Sputnik 2)
 Sputnik 6 (Korabl Sputnik 3)
 Sputnik 7 (Tyazheliy-Sputnik 4)
 Sputnik 8 (Tyazheliy-Sputnik 5)

Altri satelliti o missioni spaziali sovietiche vennero erroneamente indicate come Sputnik sebbene fossero denominate originariamente in modo diverso o facessero parte di programmi diversi:
 Programma Vostok
 Sputnik 9 (Korabl-Sputnik 4)
 Sputnik 10 (Korabl-Sputnik 5)
 Sputnik 11-18 (Cosmos 1-8)
 Sputnik 19
 Sputnik 20
 Sputnik 21
 Sputnik 22
 Sputnik 23
 Sputnik 24
 Sputnik 25

Geografia 
 Sputnik – località dell'Oblast' di Murmansk
 Sputnik – località dell'Oblast' di Samara

Altro 
 Sputnik – programma televisivo italiano
 Sputnik – agenzia d'informazione controllata dal governo russo
 16260 Sputnik – asteroide del sistema solare
 Crisi dello Sputnik – evento della guerra fredda
 Sputnik – droga leggera derivata dalla marijuana
 Sputnik – rivista pubblicata in più lingue dall'agenzia Novosti
 Sputnik – microorganismo virofago
 Sputnik – album di Luca Carboni del 2018
 Sputnik – film di fantascienza del 2020 diretto da Egor Abramenko
 Sputnik V – vaccino per il virus responsabile della COVID-19 sviluppato dall'istituto Gamaleya di Mosca
 Sputnik – suite di test di conformità JavaScript